

Aziende 
 Futaba Channel – sito web giapponese
 Futaba Corporation – azienda di elettronica giapponese

Geografia 
 Futaba – cittadina della prefettura di Fukushima, Giappone
 Futaba – cittadina della prefettura di Yamanashi, Giappone

Persone 
 Akiko Futaba – cantante giapponese
 Futaba Aoi – artista giapponese di manga

Altro 
 Futaba-Kun Change! – manga di Hiroshi Aro
  – città del mondo dei Pokémon
 Futaba – personaggio dell'anime Puni Puni Poemi
 Futaba Yoshioka – personaggio del manga e anime Ao haru ride
 Futaba Sakura – personaggio di Persona 5